

Nom commun 

 Chasseur : personne pratiquant la chasse ;
 Chasseur : avion de chasse ;
 Chasseur : goélette corsaire américaine ;
 Chasseur : employé de l'hôtellerie ou de la restauration ;
 Chasseur : démon dans la série Chroniques des temps obscurs ;
 Chasseur : un des personnages principaux de Neverwhere ;
 Chasseur : nom d'une charcuterie belge de la forme d'une saucisse à base de porc ou de cheval.

Fiction 
 Chasseur : personnage de fiction de Marvel Comics.
 Chasseur spectral : type de monstre dans le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, inspiré de l'oeuvre de Howard Phillips Lovecraft.

Patronyme 

 Tony Chasseur (1962-), chanteur-musicien français.

Voir aussi 

  ;
 Chasseur à cheval : type de cavalier ;
 Chasseur à pied : type de fantassin ;
 Chasseur alpin : chasseur à pied des troupes de montagne ;
 Chasseur forestier : forestier militaire utilisé comme éclaireur et pourvoyeur de bois pour l'armée ; 
 Chasseur de mines : navire de guerre ;
 Chasseur de sous-marin : navire de guerre ;
 Chasseur de têtes : professionnel chargé de recruter des personnes dans différents contextes ;
 Chasseurs de têtes : groupe humain tuant d’autres hommes pour récolter leurs têtes ;
 Chasseur de chars : type de blindé destiné aux combats contre les autres blindés ;
 Chasseurs ardennais : unité militaire belge ;
 Sauce chasseur.
Patronyme français